Google TV – piattaforma per Smart TV di Google
 Google TV – servizio video on demand di Google